Калининский сельский округ

Россия

Еврейская автономная область 

 Калининский сельский округ Ленинского района

Калининградская область 

 Калининский сельский округ Нестеровского района (до 2008 года)

Кировская область 

 Калининский сельский округ Тужинского района

Краснодарский край 

 Калининский сельский округ Калининского района
 Калининский сельский округ Прикубанского внутригородского округа города Краснодара

Омская область 

 Калининский сельский округ Омского района
 Калининский сельский округ Русско-Полянского района

Рязанская область 

 Калининский сельский округ Александро-Невского района (упразднён)
 Калининский сельский округ Ухоловского района

Северная Осетия 

 Калининский сельский округ Моздокского района

Тюменская область 

 Калининский сельский округ Викуловского района

Ярославская область 

 Калининский сельский округ Пошехонского района

Казахстан

Акмолинская область 

 Калининский сельский округ Жаксынского района

Костанайская область 

 Калининский сельский округ района Беимбета Майлина

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Калининский сельский округ Читинского района